Ана Николић може да се односи на:

 Ана Николић, српска певачица
 Ана Николић (глумица), српска глумица
 Ана Николић (глумица, 1910), српска глумица 1910
 Ана Николић (преузетница), српска модна стилиста и предузетница